Purgatory () — собирательный термин для музыкальных произведений с таким же названием:
 «Purgatory» — песня Iron Maiden 1981 года.
  — студийный альбом The Tossers 2003 года.
  — студийный альбом Borealis 2015 года.
 Purgatory — студийный альбом Тайлера Чайлдерса 2017 года.
 Purgatory — студийный альбом Despised Icon 2019 года.

См. также 
 Purgatory Afterglow